Quadbeck ist der Familienname folgender Personen: 

 Eva Quadbeck (* 1970), deutsche Journalistin
 Günter Quadbeck (1915–2004), deutscher Mediziner, Chemiker und Neurochemiker 
 Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (* 1939), deutscher Chemiker, Erfinder, Manager und Autor